Das Wort Karasis bezeichnet:
 einen Berg in der Türkei, siehe Karasis Dağı
 eine antike Festung auf dessen Bergrücken, siehe Karasis (Festung)